

Toponymes 
Macerata est le nom de plusieurs villes ou communes d'Italie  :

 Macerata est une ville italienne de la province du même nom dans la région Marches.
 Macerata Feltria est une commune italienne de la province de Pesaro et Urbino dans la région Marches.
 Macerata Campania est une commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie.  

 Macerata est également le nom d'une province italienne dans la région Marches.

Homonymie de localités
Homonymie de toponyme